

Canada 
 Claire Bonenfant (1925-1996), militante féministe canadienne ;
 Jean-Charles Bonenfant (1912-1977), journaliste et homme politique canadien ;
 Jean-Louis Bonenfant (1920-1991), médecin et professeur québécois ;
 Réjean Bonenfant (1945-2022), écrivain canadien ;
 Rosalie Bonenfant (1996-), actrice, animatrice, scénariste et auteure québécoise ;
 Yvon Bonenfant (19?-), homme politique canadien.

Belgique 
 La famille Bonenfant, famille belge originaire de Bonlez dans le Brabant wallon dont :
 Paul Bonenfant (1899-1965), historien médiéviste belge ;
 Pierre Bonenfant (1936-2010), historien médiéviste, paléographe préhistorien et archéologue belge.

Voir aussi
Malenfant